Дискография валлийской металкор-группы Bullet for My Valentine включает в себя 7 студийных альбомов, 5 мини-альбомов, 29 синглов и 30 видеоклипов.

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Видеоклипы

Примечания 

Bullet for My Valentine
Альбомы Bullet for My Valentine